Инкерманская бухта — лиман в устье реки Чёрная. Солоноватый водоём расположен в верховьях Севастопольской бухты, в черте города Инкерман.

Вся Севастопольская бухта фактически является бывшим руслом реки Чёрная. Эта река является единственной, которая питает пресной водой акваторию бухты. Впадая в море в верховьях бухты, Чёрная речка образует небольшую илистую дельту.

Примечания

Источники 
 Зенкович В. П. Берега Чёрного и Азовского море. — М.: Географгиз, 1958. — 374 с.

Заливы Севастополя